Argentina
Dipartimento di General Roca – dipartimento della provincia di Córdoba
Dipartimento di General Roca – dipartimento della provincia di Río Negro